Ábel László, id. (1927–2020) sportvezető, a Magyar Öttusa Szövetség elnöke (1980–1989)
 Ábel László, ifj. (1957) búvárúszó